Četvrta hrvatska košarkaška liga je od sezone 2017./18. zamijenila dotadašnje C lige košarkaškog prvenstva Hrvatske.

4. liga KS Međimurske županije  

Ligaški dio
 
 Izvori:  
 KS Međimurske županije, 4. liga  
 ksmz.hr, 22. kolo i ljestvica ligaškog dijela  
 medjimurje.hr  
 sportlus.com 

Završni turnir   
Igrano u Murskom Središću.

 Izvori:  
 ksmz.hr, završni turnir i konačni poredak  
 medjimurje.hr, završni turnir 4. lige KS MŽ

Unutrašnje poveznice 

 Premijer liga 2017./18.
 Prva liga 2017./18.
 Druga liga 2017./18.
 Treća liga 2017./18.
 Kup Krešimira Ćosića 2017./18.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

 

4 liga 2017-18
m-5-četvrta